Desta ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Desta (* 1951), Bischof der Äthiopisch-Katholischen Kirche
 Bereket Desta (* 1990), äthiopischer Leichtathlet
 Netsanet Desta (* 2000), äthiopische Mittelstreckenläuferin
 Tamrat Desta (* 1978), äthiopischer Sänger